Giornata dell'unità nazionale, Burundi, 5 febbraio
Giornata dell'unità nazionale, Georgia, commemorazione massacro del 9 aprile 1989
Giornata dell'unità nazionale, Kazakistan, 1º maggio
Giornata dell'unità nazionale, Yemen, 22 maggio
Giornata dell'unità nazionale, Asgardia, 18 giugno
Giornata dell'unità nazionale, Tagikistan, 27 giugno
Giornata dell'unità nazionale, Zambia, primo martedì di luglio
Giornata dell'unità nazionale, Filadelfia, Stati Uniti d'America, agosto
Giornata dell'unità nazionale, Bulgaria, 4 settembre
Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, Italia, 4 novembre
Giornata dell'unità nazionale, Russia, 4 novembre
Giornata dell'unità nazionale, Vanuatu, 29 novembre
Giornata dell'unità nazionale, Romania, 1º dicembre
Giornata dell'unità nazionale, Zimbabwe, 22 dicembre